Inge van der Heijden (Schaijk, 12 augustus 1999) is een Nederlandse veld- en wegwielrenster. 

In 2017 kwam ze uit voor ZZPR.nl en vanaf 1 maart 2018 voor Waowdeals Pro Cycling dat in 2019 verder ging als CCC-Liv. Vanaf 2020 rijdt ze op de weg voor Ciclismo Mundial -dat in 2021 als Plantur-Pura uitkomt- en in het veld voor 777.

Op 3 februari 2019 werd ze wereldkampioene veldrijden bij de beloften in het Deense Bogense, voor haar landgenotes Fleur Nagengast en Ceylin del Carmen Alvarado.

Palmares

Veldrijden

Resultatentabel elite

Podiumplaatsen elite

Resultatentabel jeugd

Podiumplaatsen jeugd

Wegwielrennen

Overwinningen
2020
Klimsterstrofee

Resultaten in voornaamste wedstrijden

Ploegen 
 2023 –  Fenix-Deceuninck

Nederlands wielrenner
Nederlands veldrijder